Anori bezeichnet:
 eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Amazonas, siehe Anori (Amazonas)

Anorí bezeichnet:
 eine Gemeinde im kolumbianischen Departement Antioquia, siehe Anorí (Antioquia)

Anori ist der Name von: 
 einem weiblichen Eisbären im Zoo Wuppertal